

Geografia 
 Francia
 Rigny – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Rigny-la-Nonneuse – comune nella regione del Grand Est
 Rigny-la-Salle – comune nella regione del Grand Est
 Rigny-le-Ferron – comune nella regione del Grand Est
 Rigny-Saint-Martin – comune nella regione del Grand Est
 Rigny-sur-Arroux – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Rigny-Ussé – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Groenlandia
 Monte Rigny – montagna nel territorio del comune di Sermersooq

Persone 
 Henri de Rigny – ammiraglio francese